El término tangara de cara negra puede referirse a:

 tangara de cara negra, el nombre común de la especie Schistochlamys melanopis en Perú y Venezuela.

 tangara de cara negra, un nombre común de la especie Tangara schrankii.